Список 2023 год в спорте описывает спортивные события 2023 года.

Январь 
 26 декабря — 5 января — чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд ( Галифакс, Монктон)
 31 декабря — 8 января — Тур де Ски (, , ).
 31 декабря — 15 января — 45-е ралли «Дакар» ()
 6—8 января — чемпионат Европы по конькобежному спорту ( Хамар; Норвегия)
 11—29 января —  ( и ). Победитель — сборная Дании.
 12—22 января — XXXI зимняя Универсиада ( Лейк-Плэсид; США)
 13—29 января — чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин (). Победитель — сборная Германии.
 16—29 января — Открытый чемпионат Австралии по теннису ( Мельбурн; Австралия). Победители в одиночных разрядах — Новак Джокович и Арина Соболенко
 19—22 января — 91-е Ралли Монте-Карло ( Монте-Карло, Монако). Победитель — Себастьен Ожье.
 19—25 января — чемпионат мира по горнолыжному спорту среди юниоров ( Санкт-Антон-ам-Арльберг, Австрия)
 19 января — 12 февраля — чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд ( Кали, Богота).
 25—29 января — чемпионат Европы по фигурному катанию ( Эспоо, Финляндия).
 26 января — 5 февраля — чемпионат мира по бобслею и скелетону ( Санкт-Мориц, Швейцария).
 27—29 января — чемпионат мира по санному спорту ( Оберхоф, Германия).

Февраль 
 1—11 февраля — 19-й клубный чемпионат мира по футболу ( Рабат/Танжер, Марокко)
 4 февраля — 67-й Матч всех звёзд НХЛ ( Санрайз, Флорида, США)
 5—19 февраля — 47-й чемпионат мира по горнолыжному спорту ( Куршевель/Мерибель, Франция)
 9—12 февраля — Ралли Швеции ( Умео, Швеция). Победитель — Отт Тянак.
 12 февраля — Супербоул LVII ( Глендейл (Аризона), США). Победитель — «Канзас-Сити Чифс»
 18 февраля — финал хоккейной Лиги чемпионов ( Лулео, Швеция). Победитель —  «Таппара».
 18 февраля —  44-й чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу ( Батерст, Австралия)
 19 февраля — Матч всех звёзд НБА ( Солт-Лейк-Сити, Юта, США)
 19 февраля — 5 марта — чемпионат мира по фристайлу и сноуборду ( Бакуриани, Грузия)
 21 февраля — 5 марта — чемпионат мира по лыжным видам спорта ( Планица, Словения)
 23 февраля — 5 марта — зимние международные спортивные игры «Дети Азии» 2023 (Кемеровская область)
 27 февраля — 5 марта — чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров ( Калгари, Канада)

Март
 2—5 марта — чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях ( Херенвен; Нидерланды)
 2—5 марта — чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении ( Стамбул, Турция)
 3—5 марта — Гран-при Бахрейна 2023 года. Победитель — Макс Ферстаппен.
 5 марта — 16-й Токийский марафон ( Токио, Япония)
 20—26 марта — чемпионат мира по фигурному катанию ( Сайтама, Япония)

Ожидаемые события

Март 

 28 марта — 2 апреля — чемпионат мира по хоккею с мячом ( Оби, Швеция)

Апрель 
 28 апреля — 7 мая — чемпионат Европы по русским шашкам среди мужчин и среди женщин ( Аланья, Турция)

Май 
 1—14 мая — 22-й чемпионат мира по боксу ( Ташкент, Узбекистан)
 5—16 мая — XXXII Игры Юго-Восточной Азии 2023 ( Пномпень, Камбоджа).
 12—28 мая — чемпионат мира по хоккею с шайбой ( Тампере,  Рига)
 17—21 мая — 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике
 31 мая — финал Лиги Европы УЕФА ( Будапешт, Венгрия)

Июнь 

 7 июня — Финал Лиги конференций УЕФА 2023 ( Прага, Чехия)

 9 — 25 июня — III Европейские игры ( Краков, Польша).
 10 июня — финал Лиги чемпионов УЕФА ( Стамбул, Турция)

Июль 
 14—30 июля — чемпионат мира по водным видам спорта ( Фукуока, Япония)

Август 
 19—27 августа —  ( Будапешт, Венгрия).

Сентябрь 
 8 сентября — 21 октября — X чемпионат мира по регби ( Сен-Дени (Париж), Марсель, Лион, Вильнёв-д’Аск, Бордо, Сент-Этьен, Ницца, Нант, Тулуза; Франция).
 23 сентября—8 октября — Чемпионат мира по международным шашкам ( Виллемстад, Кюрасао)
 23 сентября—8 октября — XIX-е летние Азиатские игры ( Ханчжоу, Китай).

Без точных дат 
 II Всемирные городские игры ( Будапешт, Венгрия).

См. также

Примечания